Sandby socken kan syfta på:

 Sandby socken i Möckleby härad på Öland
 Norra Sandby socken i Västra Göinge härad i Skåne
 Södra Sandby socken i Torna härad i Skåne